Trifylia ( , auch Trifyllia ) ist eine griechische Gemeinde im Südwesten der Halbinsel Peloponnes. Sie wurde zum 1. Januar 2011 aus sechs Vorgängergemeinden gebildet und umfasst 27.373 Einwohner.

Der Name Trifylias leitet sich von der antiken Landschaft Triphylien ab, die weitgehend nördlich des heutigen Gemeindegebiets lag. Seit der Gründung des modernen Griechenland wurden verschiedene Gebietskörperschaften so benannt: 1833 wurde innerhalb der Präfektur Messenien eine Provinz Trifylia gebildet, die von 1899 bis 1909 zusammen mit der nördlich angrenzenden Provinz Olympia als Präfektur Trifylia existierte. 1938 fiel die Provinz Olympia an Elis, während Trifylia bei Messenien blieb. Mit der Kapodistrias-Reform 1997 wurden die Provinzen abgeschafft, und das Gebiet Trifylias wurde in acht Gemeinden unterteilt. Zum 1. Januar 2011 wurden sechs dieser Gemeinden zu neuen Großgemeinde Trifylia fusioniert, die nordöstlich gelegenen Gemeinden Ira und Dorio gelangten zur Gemeinde Ichalia.

Verwaltungsgliederung 
 Gemeindebezirk Aetos – Δημοτική Ενότητα Αετού – 1.915
 Ortsgemeinschaft Agrilia – Τοπική Κοινότητα Αγριλιάς Τριφυλίας – Nea Agrilia – Νέα Αγριλιά – 59
 Ortsgemeinschaft Aetos – Τοπική Κοινότητα Αετού – Αετός – 360
 Ortsgemeinschaft Artiki – Τοπική Κοινότητα Αρτικίου – Αρτίκι – 22
 Ortsgemeinschaft Glykorrizi – Τοπική Κοινότητα Γλυκορριζίου – Γλυκορρίζι – 83
 Ortsgemeinschaft Kamari – Τοπική Κοινότητα Καμαρίου – Καμάρι – 41
 Ortsgemeinschaft Kefalovrysi – Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσης – 97
 Kefalovrysi – Κεφαλόβρυση – 88
 Tserseika – Τσερτσαίικα – 9
 Ortsgemeinschaft Kopaniaki – Τοπική Κοινότητα Κοπανακίου – 1.042
 Agiannis – Αγιάννης – 5
 Agios Dimitrios – Άγιος Δημήτριος – 31
 Kopanaki – Κοπανάκι – 931
 Rizochori – Ριζοχώρι – 60
 Troupakeika – Τρουπακέικα – 15
 Ortsgemeinschaft Kryoneri – Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου – Κρυονέρι – 39
 Ortsgemeinschaft Monastiri – Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου	 – Μοναστήρι – 25
 Ortsgemeinschaft Polythea – Τοπική Κοινότητα Πολυθέας – Πολυθέα – 117
 Ortsgemeinschaft Sitochori – Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου – Σιτοχώριον – 30

 Gemeindebezirk Avlona – Δημοτική Ενότητα Αυλώνος – 1.922
 Ortsgemeinschaft Agaliani – Τοπική Κοινότητα Αγαλιανής – 306
 Agaliani – Αγαλιανή – 207
 Paliovlassada – Παλιοβλασσάδα – 12
 Pigadoulia – Πηγαδούλια – 33
 Vlassada – Βλασσάδα – 42
 Xyfara – Ξυφάρα – 12
 Ortsgemeinschaft Avlona – Τοπική Κοινότητα Αυλώνος – 145
 Avlona – Αυλώνα – 125
 Panorama – Πανόραμα – 19
 Pteri – Πτέρη – 1
 Ortsgemeinschaft Elea – Τοπική Κοινότητα Ελαίας – 282
 Agiannakis – Αγιαννάκης – 37
 Elea – Ελαία – 228
 Fonissa – Φόνισσα – 17
 Ortsgemeinschaft Kalitsena – Τοπική Κοινότητα Καλιτσαίνης – Καλίτσαινα – 13
 Ortsgemeinschaft Kalo Nero – Τοπική Κοινότητα Καλού Νερού – 686
 Ano Kalo Nero – Άνω Καλό Νερό – 38
 Drekoleika – Δρεκολαίικα – 16
 Kakkavas – Κάκκαβας – 56
 Kalo Nero – Καλό Νερό – 543
 Marmaro – Μάρμαρο – 12
 Stasi Sidirokastrou – Στάση Σιδηροκάστρου – 18
 Vounaki – Βουνάκι – 3
 Ortsgemeinschaft Karyes – Τοπική Κοινότητα Καρυών – Καρυές – 64
 Ortsgemeinschaft Platania – Τοπική Κοινότητα Πλατανίων – Πλατάνια – 123
 Ortsgemeinschaft Prodromos – Τοπική Κοινότητα Προδρόμου – Πρόδρομος – 52
 Ortsgemeinschaft Sidirokastro – Τοπική Κοινότητα Σιδηροκάστρου – Σιδηρόκαστρο – 200
 Ortsgemeinschaft Vanada – Τοπική Κοινότητα Βανάδας – Βανάδα – 51

 Gemeindebezirk Filiatra – Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών – 7.514
 Stadtbezirk Filiatra – Δημοτική Κοινότητα Φιλιατρών – 6.791
 Agia Kyriaki – Αγία Κυριακή – 197
 Agia Pethameni – Αγία Πεθαμένη – 23
 Agrilos – Άγριλος – 128
 Filiatra – Φιλιατρά – 5.969
 Giolakka – Γιόλακα – 36
 Koundri – Κουντρί – 49
 Langouvardos – Λαγκουβάρδος – 59
 Lembestena – Λεμπεστενά – 81
 Limenari – Λιμενάρι – 102
 Merolithi – Μερολίθι – 81
 Stomio – Στόμιο – 32
 Vryses – Βρύσες – 34
 Ortsgemeinschaft Chalazoni – Τοπική Κοινότητα Χαλαζονίου – Χαλαζόνι – 154
 Ortsgemeinschaft Christianoupoli – Τοπική Κοινότητα Χριστιανουπόλεως – Χριστιανούπολη – 302
 Ortsgemeinschaft Exochiko – Τοπική Κοινότητα Εξοχικού – Εξοχικό – 179
 Ortsgemeinschaft Mali – Τοπική Κοινότητα Μάλης – Μάλη – 17
 Ortsgemeinschaft Plati – Τοπική Κοινότητα Πλάτης – Πλάτη – 71

 Gemeindebezirk Gargaliani – Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων – 7.940
 Stadtbezirk Gargaliani – Δημοτική Κοινότητα Γαργαλιάνων – 5.569
 Agios Stefanos – Άγιος Στέφανος – 27
 Chochlasti – Χοχλαστή – 132
 Gargaliani – Γαργαλιάνοι – 5.007
 Kanalos – Κάναλος – 84
 Kokkinochorafa – Κοκκινοχωραφά – 5
 Langouvardos – Λαγκούβαρδος – 110
 Livartzi – Λιβάρτζι – 5
 Pelekitos – Πελεκητός – 70
 Pigadia – Πηγάδια – 49
 Rikia – Ρίκια – 31
 Vatias – Βατιάς – 13
 Vromoneri – Βρομονέρι – 34
 Vrysomilos – Agia Sotira – Βρυσόμηλος – Αγία Σωτήρα – 2
 Ortsgemeinschaft Floka – Τοπική Κοινότητα Φλόκας – Φλόκα – 48
 Ortsgemeinschaft Lefki – Τοπική Κοινότητα Λεύκης – 228
 Lefki – Λεύκη – 130
 Tragana – Τραγάνα – 98
 Ortsgemeinschaft Marathopoli – Τοπική Κοινότητα Μαραθοπόλεως – 729
 Barla – Μπάρλα – 50
 Gefyraki – Γεφυράκι – 5
 Marathopoli – Μαραθόπολη – 646
 Nerovigli – Νεροβίγλι – 28
 Proti – Πρώτη – unbewohnte Insel
 Ortsgemeinschaft Mouzaki – Τοπική Κοινότητα Μουζακίου – Μουζάκ – 321
 Ortsgemeinschaft Pyrgos – Τοπική Κοινότητα Πύργου Τριφυλίας – Πύργος – 768
 Ortsgemeinschaft Valta – Τοπική Κοινότητα Βάλτας – Βάλτα – 277

 Gemeindebezirk Kyparissia – Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας – 7.728
 Stadtbezirk Kyparissia – Δημοτική Κοινότητα Κυπαρισσίας – 5.784
 Blemeniani – Μπλεμενιάνοι – 30
 Farmaka – Φαρμάκα – 58
 Kartelas – Καρτελάς – 43
 Kyparissia – Κυπαρισσία – 5.131
 Mavri Limna – Μαύρη Λίμνα – 16
 Memi – Μεμί – 206
 Metallio – Μεταλλείο – 38
 Myli – Μύλοι – 52
 Rouzaki – Ρουζάκι – 78
 Sergiani – Σεργιάνι – 20
 Terpsithea – Τερψιθέα – 90
 Vathy – Βαθύ – 22
 Ortsgemeinschaft Armenii –  Τοπική Κοινότητα Αρμενιών – Αρμενιοί – 314
 Ortsgemeinschaft Faraklada – Τοπική Κοινότητα Φαρακλάδας – 334
 Litharorixi – Λιθαρορίξι – 14
 Faraklada – Φαρακλάδα – 320
 Ortsgemeinschaft Mouriatada – Τοπική Κοινότητα Μουριατάδας – 54
 Karvouni – Καρβούνι – 22
 Mouriatada – Μουριατάδα – 32
 Ortsgemeinschaft Myro – Τοπική Κοινότητα Μύρου – 9
 Alimaki – Αλιμάκι – 4
 Myro – Μύρο – 5
 Ortsgemeinschaft Perdikoneri – Τοπική Κοινότητα Περδικονερίου – Περδικονέρι – 212
 Ortsgemeinschaft Raches – Τοπική Κοινότητα Ραχών – Ράχες – 182
 Ortsgemeinschaft Spilia – Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς – Σπηλιά – 511
 Ortsgemeinschaft Stasio – Τοπική Κοινότητα Στασιού – Στασιό – 160
 Ortsgemeinschaft Vryses – Τοπική Κοινότητα Βρυσών – Βρύσες – 115
 Ortsgemeinschaft Xirokambos – Τοπική Κοινότητα Ξηροκάμπου – Ξηρόκαμπος – 53

 Gemeindebezirk Tripyla – Δημοτική Ενότητα Τριπύλης – 354
 Ortsgemeinschaft Kalogeresi – Τοπική Κοινότητα Καλογερεσίου – Καλογερέσι – 32
 Ortsgemeinschaft Lantzounato – Τοπική Κοινότητα Λαντζουνάτου – Λαντζουνάτο – 23
 Ortsgemeinschaft Lykoudesi – Τοπική Κοινότητα Λυκουδεσίου – 33
 Kloni – Κλώνι – 6
 Lykoudesi – Λυκουδέσι – 27
 Ortsgemeinschaft Raptopoulo – Τοπική Κοινότητα Ραπτοπούλου	78
 Palea Vrysi – Παλαιά Βρύση – 2
 Raptopoulo – Ραπτόπουλο – 76
 Ortsgemeinschaft Rodia – Τοπική Κοινότητα Ροδιάς – 78
 Daras – Δάρας – 20
 Rodia – Ροδιά – 58
 Ortsgemeinschaft Sellas – Τοπική Κοινότητα Σελλά – 76
 Anydro – Άνυδρο – 2
 Sellas – Σελλάς – 74
 Ortsgemeinschaft Tripyla – Τοπική Κοινότητα Τριπύλας – Τριπύλα – 34

Einzelnachweise 

Gemeinde in der Region Peloponnes